Waldner:
 Benita Ferrero-Waldner
 Jan-Ove Waldner